Ри́мар (Ли́мар) — українське прізвище, утворене від назви професії «римар».

Римар 
 Римар Володимир Іванович — заслужений тренер, заслужений працівник фізичної культури і спорту України, майстер спорту СРСР.
 Римар Володимир Павлович ( 1928) — український радянський діяч, буровик.
 Римар Ігор Віталійович (1962—2014) — старший лейтенант запасу Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Римар Ігор Миколайович (1987—2015) — український військовик, старший солдат 80-ї окремої аеромобільної бригади, учасник АТО на Сході України.
 Римар Лариса Іванівна ( 1971) — український диригент, педагог, менеджер-економіст, правозахисниця, громадська діячка.
 Римар Микола Васильович ( 1933) — український вчений у галузі економіки, доктор економічних наук, професор.
 Римар Олексій Олегович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Римар Павло Андрійович (1980—2015) — український військовик, старший солдат 6-го окремого мотопіхотного батальйону 128-ї гірсько-піхотної бригади (раніше 6-й БТО Тернопільської області «Збруч», учасник АТО на Сході України.
 Римар Петро Олексійович (1939—2010) — український архітектор.
 Римар Сергій Петрович — сержант запасу ЗСУ, учасник російсько-української війни.
 Римар Ярослав Васильович ( 1956) — український реставратор, лауреат Державної премії України в галузі архітектури, кандидат технічних наук.

Лимар 
 Лимар Людмила Дмитрівна ( 1947) — радянська і українська театральна актриса. Заслужена артистка Української РСР (1982). Художній керівник і засновниця Київського театру Срібний острів.
 Лимар Наталія Олексіївна ( 1958) — український політик.

Див. також 
 Лимаренко
 Лимарєв
 Римаренко
 Римарук

Примітки 

Українські прізвища